Conversion (lat. conversio „Umwendung“, „Umkehr“) steht für:

 beim Rugby eine Möglichkeit, Punkte zu erzielen – siehe Versuch (Rugby)#Erhöhung
 in der Familie der American-Football-Sportarten eine Möglichkeit, Zusatzpunkte zu erzielen – siehe Two-Point Conversion

 im Tort law (Vereinigte Staaten) einen zivilrechtlichen Haftungstatbestand

Siehe auch:
 Konversion